Manto steht für:

 Manto, Tochter des Sehers Teiresias in der griechischen Mythologie
 (870) Manto, Asteroid des Hauptgürtels
 Manto (2015), pakistanische Filmbiografie von Sarmad Sultan Khoosat
 Manto (2018), indische Filmbiografie von Nandita

Manto ist der Familienname folgender Personen:
 Saadat Hasan Manto (1912–1955), indisch-pakistanischer Schriftsteller und Drehbuchautor